Петрово — село в Ряжском районе Рязанской области, административный центр Петровского сельского поселения.

География 
Село расположено в 6 км на север от райцентра Ряжск, остановочный пункт 308 км на ж/д линии Рязань — Ряжск.

История  
Петрово в качестве села упоминается в окладных книгах 1676 года, где при находящейся в том селе церкви великого чудотворца Николая, время построения которой не известно, показаны  двор попа Зиновия, двор просвирницы, 3 двора  церковных дьячков,  церковной пашни 20 четвертей в поле, покосов на 50 копен, да в приходе к той церкви 103 двора помещиковых детей боярских, 4 двора крестьянских, 16 дворов бобыльских и всего 128 дворов. В 1812 году построена была каменная Николаевская церковь с приделом  Фроло-Лаврским.

В XIX — начале XX века село входило в состав Подвисловской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 416 дворов.

С 1929 года село являлось центром Петровского сельсовета Ряжского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Петровского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Петровская основная общеобразовательная школа (филиал МОУ «Ряжская СОШ № 4»), детский сад, дом культуры, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена действующая Церковь Николая Чудотворца (1812).

Примечания 

Населённые пункты Ряжского района